Анна Вильгельми́на Ангальт-Дессауская (;  — ) — немецкая принцесса, восьмой ребёнок в семье князя Леопольда I Ангальт-Дессауского и его супруги имперской княгини Анны Луизы Фёзе.

Биография 
27-летняя любимая дочь Анна Вильгельмина получила от отца в подарок поместье Мозигкау под Дессау. Незамужняя принцесса занялась строительством своей летней резиденции — дворца Мозигкау, предназначенного исключительно для пребывания дам. Кавалеры останавливались в соседних павильонных строениях.

Анна Вильгельмина отличалась способностями к финансам и вела бухгалтерию брата, принца Морица Агальт-Дессауского и на время его лечения от тяжёлых ранений на поле боя управляла его поместьями и персоналом.

В год своей смерти Анна Вильгельмина составила завещание об учреждении во дворце Мозигкау монастыря для дворянок, функционировавшего вплоть до 1945 года.

Предки

Примечания

Ссылки 
 Zeit online: Наследство принцессы
 Анна Вильгельмина Ангальтская и её дворец в Мозигкау

Дети от морганатических браков Асканиев
Принцессы Ангальт-Дессауские